Okinawa se poate referi la:

 Prefectura Okinawa, o diviziune administrativă în Japonia.
 Insula Okinawa, o insulă în arhipelagul Ryukyu.
 Municipiul Okinawa, o localitate în Japonia, prefectura Okinawa.
 USS Okinawa, denumirea câtorva nave ale United States Navy.
 13188 Okinawa, o planetă minoră descoperită în 1997.